|-
|(14501)||1995 WA8|| align=right|15,0|| align=right|2,205|| align=right|0,145|| align=right|5,31|| align=right|3,275||MBA||29. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|14502 Morden||1995 WB22|| align=right|15,5|| align=right|2,233|| align=right|0,090|| align=right|5,15|| align=right|3,336||MBA||17. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(14503)||1995 WW42|| align=right|14,6|| align=right|2,315|| align=right|0,168|| align=right|5,63|| align=right|3,522||MBA||25. november 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|14504 Tsujimura||1995 YL3|| align=right|14,8|| align=right|2,334|| align=right|0,140|| align=right|5,03|| align=right|3,566||MBA||27. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14505)||1996 AW4|| align=right|14,7|| align=right|2,359|| align=right|0,167|| align=right|3,28|| align=right|3,621||MBA||12. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(14506)||1996 BL2|| align=right|14,7|| align=right|2,285|| align=right|0,171|| align=right|3,95|| align=right|3,453||MBA||26. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14507)||1996 CQ1|| align=right|14,9|| align=right|2,366|| align=right|0,133|| align=right|6,21|| align=right|3,639||MBA||14. februar 1996||Višnjan||Visnjan
|-
|(14508)||1996 DH2|| align=right|13,8|| align=right|2,641|| align=right|0,161|| align=right|10,33|| align=right|4,292||MBA||23. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|14509 Lučenec||1996 ER2|| align=right|14,9|| align=right|2,436|| align=right|0,052|| align=right|2,71|| align=right|3,801||MBA||9. marec 1996||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(14510)||1996 ES2|| align=right|13,8|| align=right|2,271|| align=right|0,197|| align=right|5,70|| align=right|3,421||MBA||15. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|14511 Nickel||1996 EU3|| align=right|14,0|| align=right|2,384|| align=right|0,116|| align=right|7,71|| align=right|3,680||MBA||11. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(14512)||1996 GL1|| align=right|14,4|| align=right|2,323|| align=right|0,133|| align=right|6,70|| align=right|3,540||MBA||6. april 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14513)||1996 GK17|| align=right|13,4|| align=right|2,654|| align=right|0,061|| align=right|4,39|| align=right|4,322||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14514)||1996 GA18|| align=right|14,1|| align=right|2,581|| align=right|0,143|| align=right|7,24|| align=right|4,146||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14515)||1996 HL1|| align=right|13,4|| align=right|2,531|| align=right|0,131|| align=right|7,55|| align=right|4,026||MBA||21. april 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(14516)||1996 HM11|| align=right|14,0|| align=right|2,616|| align=right|0,067|| align=right|3,70|| align=right|4,230||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|14517 Monitoma||1996 LJ1|| align=right|13,8|| align=right|2,775|| align=right|0,125|| align=right|14,39|| align=right|4,622||MBA||13. junij 1996||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(14518)||1996 RZ30|| align=right|12,1|| align=right|5,268|| align=right|0,145|| align=right|6,48|| align=right|12,10||JUT||13. september 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(14519)||1996 TT38|| align=right|13,2|| align=right|3,202|| align=right|0,152|| align=right|2,36|| align=right|5,730||MBA||8. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14520)||1997 GC11|| align=right|14,4|| align=right|2,610|| align=right|0,215|| align=right|2,63|| align=right|4,216||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14521)||1997 GL15|| align=right|13,8|| align=right|2,532|| align=right|0,220|| align=right|5,79|| align=right|4,029||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14522)||1997 GS21|| align=right|14,5|| align=right|2,474|| align=right|0,130|| align=right|8,02|| align=right|3,891||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14523)||1997 GV21|| align=right|13,9|| align=right|2,313|| align=right|0,060|| align=right|7,45|| align=right|3,517||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14524)||1997 GK23|| align=right|14,1|| align=right|2,900|| align=right|0,029|| align=right|2,10|| align=right|4,939||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14525)||1997 GV35|| align=right|15,3|| align=right|2,317|| align=right|0,104|| align=right|6,56|| align=right|3,527||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14526 Xenocrates||1997 JT3|| align=right|15,4|| align=right|2,411|| align=right|0,222|| align=right|2,88|| align=right|3,744||MBA||6. maj 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(14527)||1997 JD12|| align=right|15,0|| align=right|2,283|| align=right|0,118|| align=right|6,39|| align=right|3,448||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14528)||1997 JN15|| align=right|14,9|| align=right|2,341|| align=right|0,249|| align=right|2,14|| align=right|3,582||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14529)||1997 NR2|| align=right|14,7|| align=right|2,627|| align=right|0,121|| align=right|1,59|| align=right|4,258||MBA||6. julij 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(14530)||1997 PR|| align=right|14,6|| align=right|2,388|| align=right|0,210|| align=right|8,55|| align=right|3,689||MBA||1. avgust 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(14531)||1997 PM2|| align=right|13,8|| align=right|2,834|| align=right|0,154|| align=right|4,60|| align=right|4,769||MBA||7. avgust 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(14532)||1997 QM|| align=right|14,0|| align=right|2,537|| align=right|0,011|| align=right|15,07|| align=right|4,040||MBA||25. avgust 1997||Kleť||Z. Moravec
|-
|14533 Roy||1997 QY|| align=right|14,1|| align=right|2,572|| align=right|0,185|| align=right|9,27|| align=right|4,125||MBA||24. avgust 1997||Bedoin||P. Antonini
|-
|(14534)||1997 QE2|| align=right|13,8|| align=right|2,807|| align=right|0,131|| align=right|4,90|| align=right|4,702||MBA||27. avgust 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|14535 Kazuyukihanda||1997 RF|| align=right|12,9|| align=right|3,226|| align=right|0,193|| align=right|23,51|| align=right|5,795||MBA||1. september 1997||Yatsuka||H. Abe
|-
|(14536)||1997 RY2|| align=right|14,3|| align=right|2,764|| align=right|0,102|| align=right|3,39|| align=right|4,595||MBA||3. september 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|14537 Týn nad Vltavou||1997 RL7|| align=right|14,2|| align=right|2,541|| align=right|0,190|| align=right|13,01|| align=right|4,049||MBA||10. september 1997||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(14538)||1997 RR8|| align=right|12,5|| align=right|2,984|| align=right|0,069|| align=right|10,06|| align=right|5,155||MBA||12. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|14539 Clocke Roeland||1997 RU9|| align=right|14,8|| align=right|2,565|| align=right|0,146|| align=right|4,24|| align=right|4,107||MBA||10. september 1997||Uccle||T. Pauwels
|-
|(14540)||1997 RJ10|| align=right|13,0|| align=right|2,942|| align=right|0,038|| align=right|2,08|| align=right|5,045||MBA||13. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14541)||1997 SF|| align=right|13,8|| align=right|3,120|| align=right|0,149|| align=right|6,26|| align=right|5,509||MBA||20. september 1997||Kleť||Klet
|-
|14542 Karitskaya||1997 SW9|| align=right|13,5|| align=right|3,073|| align=right|0,101|| align=right|10,44|| align=right|5,386||MBA||29. september 1997||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|14543 Sajigawasuiseki||1997 SF11|| align=right|13,5|| align=right|3,104|| align=right|0,060|| align=right|12,69|| align=right|5,469||MBA||28. september 1997||Saji||Saji
|-
|(14544)||1997 SG21|| align=right|12,8|| align=right|3,062|| align=right|0,090|| align=right|9,51|| align=right|5,357||MBA||29. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(14545)||1997 SK25|| align=right|13,4|| align=right|2,987|| align=right|0,091|| align=right|9,96|| align=right|5,161||MBA||29. september 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(14546)||1997 TM18|| align=right|13,5|| align=right|2,579|| align=right|0,167|| align=right|10,69|| align=right|4,141||MBA||3. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14547)||1997 TF19|| align=right|14,0|| align=right|3,124|| align=right|0,208|| align=right|1,84|| align=right|5,521||MBA||8. oktober 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(14548)||1997 TJ24|| align=right|12,4|| align=right|3,052|| align=right|0,075|| align=right|9,02|| align=right|5,331||MBA||5. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14549)||1997 TM27|| align=right|13,4|| align=right|2,598|| align=right|0,241|| align=right|2,60|| align=right|4,187||MBA||8. oktober 1997||Kiyosato||S. Otomo
|-
|14550 Lehký||1997 UU7|| align=right|14,2|| align=right|2,309|| align=right|0,144|| align=right|6,61|| align=right|3,508||MBA||27. oktober 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|14551 Itagaki||1997 UN8|| align=right|13,1|| align=right|2,753|| align=right|0,216|| align=right|7,09|| align=right|4,567||MBA||22. oktober 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(14552)||1997 UX20|| align=right|13,1|| align=right|3,230|| align=right|0,139|| align=right|1,72|| align=right|5,804||MBA||24. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14553)||1997 UD25|| align=right|12,9|| align=right|2,888|| align=right|0,060|| align=right|3,51|| align=right|4,908||MBA||27. oktober 1997||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(14554)||1997 UE25|| align=right|13,1|| align=right|3,142|| align=right|0,155|| align=right|3,36|| align=right|5,569||MBA||27. oktober 1997||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(14555)||1997 VQ|| align=right|12,7|| align=right|3,075|| align=right|0,095|| align=right|9,22|| align=right|5,392||MBA||1. november 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14556)||1997 VN1|| align=right|13,0|| align=right|3,219|| align=right|0,143|| align=right|1,33|| align=right|5,775||MBA||1. november 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14557)||1997 VG8|| align=right|13,7|| align=right|2,970|| align=right|0,068|| align=right|8,27|| align=right|5,118||MBA||15. november 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|14558 Wangganchang||1997 WG1|| align=right|13,0|| align=right|2,998|| align=right|0,111|| align=right|9,89|| align=right|5,189||MBA||19. november 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14559)||1997 WP28|| align=right|13,6|| align=right|2,981|| align=right|0,102|| align=right|8,87|| align=right|5,147||MBA||29. november 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(14560)||1997 WB33|| align=right|13,4|| align=right|3,386|| align=right|0,141|| align=right|3,36|| align=right|6,230||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14561)||1997 WC34|| align=right|13,1|| align=right|3,241|| align=right|0,134|| align=right|2,24|| align=right|5,835||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14562)||1997 YQ19|| align=right|12,8|| align=right|3,135|| align=right|0,176|| align=right|17,33|| align=right|5,549||MBA||27. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14563)||1998 AV5|| align=right|14,8|| align=right|2,252|| align=right|0,190|| align=right|4,77|| align=right|3,378||MBA||8. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(14564)||1998 BX13|| align=right|12,9|| align=right|2,854|| align=right|0,221|| align=right|4,71|| align=right|4,820||MBA||26. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(14565)||1998 EQ10|| align=right|14,4|| align=right|2,297|| align=right|0,184|| align=right|4,46|| align=right|3,481||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|14566 Hokuleʻa||1998 MY7|| align=right|13,8|| align=right|2,611|| align=right|0,254|| align=right|10,56|| align=right|4,217||MBA||19. junij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|14567 Nicovincenti||1998 MQ8|| align=right|14,4|| align=right|2,276|| align=right|0,109|| align=right|6,06|| align=right|3,433||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14568 Zanotta||1998 OK|| align=right|14,3|| align=right|2,393|| align=right|0,095|| align=right|6,61|| align=right|3,702||MBA||19. julij 1998||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(14569)||1998 QB32|| align=right|12,5|| align=right|3,977|| align=right|0,286|| align=right|10,91|| align=right|7,929||HLD||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14570 Burkam||1998 QS37|| align=right|14,8|| align=right|2,258|| align=right|0,127|| align=right|1,95|| align=right|3,392||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14571 Caralexander||1998 QC45|| align=right|14,2|| align=right|2,593|| align=right|0,156|| align=right|5,39|| align=right|4,175||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14572 Armando||1998 QX54|| align=right|15,0|| align=right|2,279|| align=right|0,106|| align=right|7,62|| align=right|3,441||MBA||27. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|14573 Montebugnoli||1998 QD55|| align=right|15,3|| align=right|2,312|| align=right|0,150|| align=right|5,56|| align=right|3,515||MBA||27. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|14574 Payette||1998 QR58|| align=right|14,9|| align=right|2,316|| align=right|0,162|| align=right|5,60|| align=right|3,523||MBA||30. avgust 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|14575 Jamesblanc||1998 QC92|| align=right|14,6|| align=right|2,304|| align=right|0,162|| align=right|2,27|| align=right|3,498||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14576 Jefholley||1998 QO92|| align=right|14,4|| align=right|2,315|| align=right|0,119|| align=right|2,43|| align=right|3,522||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14577)||1998 QN93|| align=right|13,2|| align=right|2,648|| align=right|0,173|| align=right|14,40|| align=right|4,307||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14578)||1998 QO93|| align=right|13,0|| align=right|2,575|| align=right|0,128|| align=right|12,86|| align=right|4,130||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14579)||1998 QZ99|| align=right|14,9|| align=right|2,451|| align=right|0,168|| align=right|3,43|| align=right|3,836||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14580)||1998 QW101|| align=right|14,1|| align=right|2,557|| align=right|0,186|| align=right|14,06|| align=right|4,088||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14581)||1998 RT4|| align=right|14,2|| align=right|2,726|| align=right|0,406|| align=right|31,67|| align=right|4,501||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14582 Conlin||1998 RK49|| align=right|14,2|| align=right|2,256|| align=right|0,172|| align=right|5,37|| align=right|3,387||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14583 Lester||1998 RN61|| align=right|14,5|| align=right|2,572|| align=right|0,170|| align=right|1,73|| align=right|4,123||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14584 Lawson||1998 RH63|| align=right|14,6|| align=right|2,208|| align=right|0,188|| align=right|3,15|| align=right|3,281||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14585)||1998 RX64|| align=right|15,3|| align=right|2,395|| align=right|0,152|| align=right|2,30|| align=right|3,705||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14586)||1998 RN70|| align=right|13,6|| align=right|2,551|| align=right|0,219|| align=right|7,46|| align=right|4,074||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14587)||1998 RW70|| align=right|14,6|| align=right|2,198|| align=right|0,148|| align=right|4,49|| align=right|3,259||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14588 Pharrams||1998 RH73|| align=right|14,7|| align=right|2,362|| align=right|0,122|| align=right|6,52|| align=right|3,630||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14589 Stevenbyrnes||1998 RW79|| align=right|14,9|| align=right|2,440|| align=right|0,193|| align=right|5,43|| align=right|3,810||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14590)||1998 RL80|| align=right|14,6|| align=right|2,165|| align=right|0,020|| align=right|4,13|| align=right|3,185||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14591)||1998 SZ21|| align=right|15,1|| align=right|2,336|| align=right|0,084|| align=right|2,38|| align=right|3,569||MBA||23. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(14592)||1998 SV22|| align=right|14,6|| align=right|2,388|| align=right|0,106|| align=right|5,92|| align=right|3,690||MBA||20. september 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|14593 Everett||1998 SA26|| align=right|15,1|| align=right|2,305|| align=right|0,142|| align=right|5,52|| align=right|3,499||MBA||22. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|14594 Jindrašilhán||1998 SS26|| align=right|13,7|| align=right|2,530|| align=right|0,151|| align=right|13,93|| align=right|4,025||MBA||24. september 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|14595 Peaker||1998 SW32|| align=right|14,6|| align=right|2,562|| align=right|0,235|| align=right|4,82|| align=right|4,099||MBA||23. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|14596 Bergstralh||1998 SC55|| align=right|14,5|| align=right|2,379|| align=right|0,218|| align=right|9,07|| align=right|3,669||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|14597 Waynerichie||1998 SV57|| align=right|14,9|| align=right|2,327|| align=right|0,179|| align=right|2,47|| align=right|3,549||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|14598 Larrysmith||1998 SU60|| align=right|15,4|| align=right|2,152|| align=right|0,067|| align=right|3,12|| align=right|3,156||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14599)||1998 SV64|| align=right|14,7|| align=right|2,248|| align=right|0,118|| align=right|5,04|| align=right|3,369||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14600)||1998 SG73|| align=right|15,1|| align=right|2,607|| align=right|0,217|| align=right|4,53|| align=right|4,208||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14601)||1998 SU73|| align=right|14,5|| align=right|2,324|| align=right|0,189|| align=right|4,27|| align=right|3,543||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14602)||1998 SW74|| align=right|14,2|| align=right|2,359|| align=right|0,107|| align=right|7,36|| align=right|3,623||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14603)||1998 SK115|| align=right|13,4|| align=right|2,658|| align=right|0,135|| align=right|12,72|| align=right|4,333||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14604)||1998 SM115|| align=right|13,5|| align=right|3,142|| align=right|0,187|| align=right|00,40|| align=right|5,569||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14605 Hyeyeonchoi||1998 SD123|| align=right|14,7|| align=right|2,264|| align=right|0,122|| align=right|4,63|| align=right|3,407||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14606 Hifleischer||1998 SK125|| align=right|14,3|| align=right|2,401|| align=right|0,126|| align=right|6,38|| align=right|3,719||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14607)||1998 SG132|| align=right|13,9|| align=right|2,248|| align=right|0,129|| align=right|5,43|| align=right|3,370||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14608)||1998 SN135|| align=right|13,7|| align=right|2,375|| align=right|0,055|| align=right|7,75|| align=right|3,659||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14609)||1998 SW145|| align=right|14,4|| align=right|2,389|| align=right|0,145|| align=right|1,79|| align=right|3,692||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14610)||1998 SE146|| align=right|13,6|| align=right|2,807|| align=right|0,206|| align=right|7,29|| align=right|4,701||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14611)||1998 SA148|| align=right|15,0|| align=right|2,583|| align=right|0,151|| align=right|4,08|| align=right|4,149||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14612)||1998 SG164|| align=right|12,3|| align=right|3,155|| align=right|0,093|| align=right|7,30|| align=right|5,604||MBA||18. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|14613 Sanchez||1998 TP2|| align=right|13,3|| align=right|2,691|| align=right|0,232|| align=right|1,77|| align=right|4,413||MBA||13. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(14614)||1998 TX2|| align=right|14,1|| align=right|3,066|| align=right|0,148|| align=right|4,21|| align=right|5,368||MBA||13. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(14615)||1998 TR5|| align=right|14,1|| align=right|2,347|| align=right|0,062|| align=right|6,12|| align=right|3,595||MBA||13. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|14616 Van Gaal||1998 TK30|| align=right|14,1|| align=right|2,411|| align=right|0,152|| align=right|11,33|| align=right|3,744||MBA||10. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|14617 Lasvergnas||1998 UA4|| align=right|12,9|| align=right|2,890|| align=right|0,162|| align=right|12,14|| align=right|4,911||MBA||21. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(14618)||1998 UK7|| align=right|13,3|| align=right|2,571|| align=right|0,089|| align=right|15,86|| align=right|4,121||MBA||22. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|14619 Plotkin||1998 UF9|| align=right|15,4|| align=right|2,239|| align=right|0,081|| align=right|4,72|| align=right|3,349||MBA||16. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(14620)||1998 UP15|| align=right|14,3|| align=right|2,443|| align=right|0,099|| align=right|3,14|| align=right|3,819||MBA||23. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|14621 Tati||1998 UF18|| align=right|14,9|| align=right|2,351|| align=right|0,105|| align=right|7,79|| align=right|3,604||MBA||22. oktober 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(14622)||1998 UN18|| align=right|12,7|| align=right|3,177|| align=right|0,155|| align=right|27,18|| align=right|5,662||MBA||28. oktober 1998||Catalina||CSS
|-
|14623 Kamoun||1998 UE24|| align=right|14,6|| align=right|2,336|| align=right|0,095|| align=right|7,68|| align=right|3,569||MBA||17. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|14624 Prymachenko||1998 UO24|| align=right|14,1|| align=right|2,700|| align=right|0,127|| align=right|6,49|| align=right|4,436||MBA||18. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14625)||1998 UH31|| align=right|12,1|| align=right|2,627|| align=right|0,141|| align=right|14,32|| align=right|4,257||MBA||18. oktober 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14626)||1998 UP39|| align=right|13,9|| align=right|2,642|| align=right|0,266|| align=right|11,87|| align=right|4,294||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14627 Emilkowalski||1998 VA|| align=right|13,1|| align=right|2,599|| align=right|0,151|| align=right|17,74|| align=right|4,189||MBA||7. november 1998||Zephyrhills||R. A. Kowalski
|-
|(14628)||1998 VX18|| align=right|14,8|| align=right|2,176|| align=right|0,062|| align=right|4,14|| align=right|3,208||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14629)||1998 VT30|| align=right|14,4|| align=right|2,185|| align=right|0,171|| align=right|4,46|| align=right|3,230||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14630)||1998 VQ31|| align=right|13,1|| align=right|2,658|| align=right|0,166|| align=right|12,75|| align=right|4,333||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14631)||1998 VS32|| align=right|11,7|| align=right|3,149|| align=right|0,087|| align=right|15,29|| align=right|5,586||MBA||15. november 1998||Catalina||CSS
|-
|14632 Flensburg||1998 VY33|| align=right|13,9|| align=right|2,664|| align=right|0,220|| align=right|1,54|| align=right|4,348||MBA||11. november 1998||Bornheim||N. Ehring
|-
|(14633)||1998 VY34|| align=right|14,6|| align=right|2,314|| align=right|0,196|| align=right|6,65|| align=right|3,520||MBA||12. november 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14634)||1998 VE37|| align=right|13,8|| align=right|2,771|| align=right|0,184|| align=right|9,07|| align=right|4,611||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14635)||1998 VO38|| align=right|13,0|| align=right|3,154|| align=right|0,190|| align=right|7,61|| align=right|5,601||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14636)||1998 VD44|| align=right|14,3|| align=right|2,415|| align=right|0,114|| align=right|7,50|| align=right|3,753||MBA||15. november 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14637)||1998 WN1|| align=right|14,3|| align=right|2,291|| align=right|0,158|| align=right|4,52|| align=right|3,466||MBA||18. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14638)||1998 WQ1|| align=right|13,6|| align=right|3,154|| align=right|0,138|| align=right|1,16|| align=right|5,600||MBA||18. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14639)||1998 WK3|| align=right|14,2|| align=right|2,637|| align=right|0,217|| align=right|00,79|| align=right|4,282||MBA||19. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14640)||1998 WF4|| align=right|13,8|| align=right|3,094|| align=right|0,227|| align=right|2,71|| align=right|5,440||MBA||18. november 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14641)||1998 WC6|| align=right|14,4|| align=right|2,220|| align=right|0,190|| align=right|4,35|| align=right|3,307||MBA||18. november 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14642)||1998 WF24|| align=right|15,2|| align=right|2,322|| align=right|0,113|| align=right|2,47|| align=right|3,537||MBA||25. november 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|14643 Morata||1998 WZ30|| align=right|13,3|| align=right|2,422|| align=right|0,220|| align=right|9,18|| align=right|3,769||MBA||24. november 1998||Blauvac||R. Roy
|-
|(14644)||1998 XR3|| align=right|13,9|| align=right|2,729|| align=right|0,072|| align=right|2,72|| align=right|4,507||MBA||9. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14645)||1998 XR9|| align=right|13,4|| align=right|2,438|| align=right|0,100|| align=right|5,71|| align=right|3,806||MBA||14. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14646)||1998 XO28|| align=right|13,0|| align=right|2,772|| align=right|0,011|| align=right|3,08|| align=right|4,615||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14647)||1998 XG48|| align=right|12,3|| align=right|2,993|| align=right|0,130|| align=right|11,55|| align=right|5,176||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14648)||1998 XV49|| align=right|12,3|| align=right|3,161|| align=right|0,111|| align=right|12,46|| align=right|5,618||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14649)||1998 XW62|| align=right|13,0|| align=right|3,008|| align=right|0,082|| align=right|18,28|| align=right|5,216||MBA||12. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14650)||1998 YD3|| align=right|14,0|| align=right|2,286|| align=right|0,139|| align=right|3,17|| align=right|3,457||MBA||17. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14651)||1998 YE5|| align=right|13,1|| align=right|3,164|| align=right|0,192|| align=right|2,76|| align=right|5,628||MBA||18. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(14652)||1998 YT8|| align=right|13,6|| align=right|2,915|| align=right|0,096|| align=right|3,35|| align=right|4,976||MBA||17. december 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14653)||1998 YV11|| align=right|13,7|| align=right|2,288|| align=right|0,341|| align=right|9,02|| align=right|3,460||MBA||26. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|14654 Rajivgupta||1998 YV16|| align=right|13,3|| align=right|3,162|| align=right|0,137|| align=right|1,47|| align=right|5,622||MBA||22. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(14655)||1998 YJ22|| align=right|13,8|| align=right|2,734|| align=right|0,019|| align=right|5,78|| align=right|4,520||MBA||21. december 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|14656 Lijiang||1998 YN22|| align=right|13,2|| align=right|2,724|| align=right|0,041|| align=right|9,94|| align=right|4,494||MBA||29. december 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14657)||1998 YU27|| align=right|13,0|| align=right|2,661|| align=right|0,278|| align=right|11,07|| align=right|4,341||MBA||26. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14658)||1999 AC10|| align=right|12,4|| align=right|2,983|| align=right|0,087|| align=right|8,98|| align=right|5,151||MBA||13. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|14659 Gregoriana||1999 AF24|| align=right|12,7|| align=right|2,644|| align=right|0,117|| align=right|11,51|| align=right|4,298||MBA||15. januar 1999||Montelupo||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(14660)||1999 BO1|| align=right|12,9|| align=right|2,570|| align=right|0,184|| align=right|9,11|| align=right|4,120||MBA||16. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14661)||1999 BH10|| align=right|13,6|| align=right|2,803|| align=right|0,116|| align=right|4,03|| align=right|4,691||MBA||23. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14662)||1999 BF12|| align=right|13,7|| align=right|2,647|| align=right|0,106|| align=right|12,49|| align=right|4,307||MBA||22. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14663)||1999 BP25|| align=right|13,6|| align=right|2,667|| align=right|0,080|| align=right|3,67|| align=right|4,356||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14664)||1999 BY25|| align=right|12,6|| align=right|3,147|| align=right|0,058|| align=right|15,88|| align=right|5,582||MBA||25. januar 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(14665)||1999 CC5|| align=right|12,5|| align=right|2,582|| align=right|0,172|| align=right|15,97|| align=right|4,149||MBA||12. februar 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(14666)||1999 CG17|| align=right|12,4|| align=right|3,017|| align=right|0,050|| align=right|11,47|| align=right|5,239||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14667)||1999 CS19|| align=right|12,9|| align=right|3,001|| align=right|0,065|| align=right|9,74|| align=right|5,198||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14668)||1999 CB67|| align=right|12,5|| align=right|2,592|| align=right|0,228|| align=right|11,31|| align=right|4,172||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14669 Beletic||1999 DC|| align=right|11,4|| align=right|3,992|| align=right|0,121|| align=right|5,74|| align=right|7,975||HLD||16. februar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(14670)||1999 JG53|| align=right|13,9|| align=right|2,556|| align=right|0,150|| align=right|5,05|| align=right|4,086||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14671)||1999 RM49|| align=right|13,8|| align=right|2,737|| align=right|0,169|| align=right|3,77|| align=right|4,527||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14672)||1999 RO94|| align=right|12,6|| align=right|3,027|| align=right|0,037|| align=right|10,64|| align=right|5,266||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14673)||1999 RK169|| align=right|13,7|| align=right|3,104|| align=right|0,116|| align=right|3,16|| align=right|5,467||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14674)||1999 UD5|| align=right|14,1|| align=right|2,522|| align=right|0,109|| align=right|3,03|| align=right|4,004||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(14675)||1999 VS7|| align=right|13,9|| align=right|2,629|| align=right|0,105|| align=right|13,89|| align=right|4,263||MBA||7. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14676)||1999 WW7|| align=right|14,4|| align=right|2,541|| align=right|0,124|| align=right|1,04|| align=right|4,049||MBA||29. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14677)||1999 XZ|| align=right|14,1|| align=right|2,374|| align=right|0,155|| align=right|3,57|| align=right|3,657||MBA||2. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|14678 Pinney||1999 XN33|| align=right|14,2|| align=right|2,425|| align=right|0,192|| align=right|1,87|| align=right|3,776||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14679 Susanreed||1999 XN42|| align=right|15,2|| align=right|2,390|| align=right|0,181|| align=right|1,79|| align=right|3,695||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14680)||1999 XV104|| align=right|13,8|| align=right|2,581|| align=right|0,147|| align=right|8,45|| align=right|4,147||MBA||10. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14681)||1999 XW108|| align=right|13,8|| align=right|3,100|| align=right|0,173|| align=right|00,94|| align=right|5,456||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(14682)||1999 XY110|| align=right|14,2|| align=right|2,523|| align=right|0,105|| align=right|4,64|| align=right|4,007||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|14683 Remy||1999 XG156|| align=right|14,5|| align=right|2,277|| align=right|0,157|| align=right|5,01|| align=right|3,435||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14684 Reyes||1999 XQ167|| align=right|14,7|| align=right|2,354|| align=right|0,214|| align=right|3,27|| align=right|3,611||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14685)||1999 XM172|| align=right|13,1|| align=right|3,069|| align=right|0,068|| align=right|10,44|| align=right|5,374||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14686)||1999 XA174|| align=right|13,1|| align=right|2,335|| align=right|0,130|| align=right|6,46|| align=right|3,567||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14687)||1999 YR13|| align=right|13,7|| align=right|2,337|| align=right|0,214|| align=right|3,13|| align=right|3,573||MBA||30. december 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(14688)||2000 AJ2|| align=right|13,7|| align=right|2,477|| align=right|0,117|| align=right|13,12|| align=right|3,897||MBA||3. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14689)||2000 AM2|| align=right|14,0|| align=right|2,363|| align=right|0,105|| align=right|5,48|| align=right|3,632||MBA||3. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14690)||2000 AR25|| align=right|10,3|| align=right|5,187|| align=right|0,031|| align=right|4,46|| align=right|11,82||JUT||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14691)||2000 AK119|| align=right|12,2|| align=right|2,617|| align=right|0,149|| align=right|12,20|| align=right|4,233||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14692)||2000 AG133|| align=right|12,2|| align=right|3,011|| align=right|0,053|| align=right|9,63|| align=right|5,223||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14693 Selwyn||2000 AH144|| align=right|14,3|| align=right|2,351|| align=right|0,197|| align=right|1,82|| align=right|3,605||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14694 Skurat||2000 AR145|| align=right|15,0|| align=right|2,278|| align=right|0,189|| align=right|5,34|| align=right|3,437||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14695)||2000 AR200|| align=right|12,6|| align=right|2,578|| align=right|0,171|| align=right|13,61|| align=right|4,139||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14696 Lindawilliams||2000 AW203|| align=right|14,2|| align=right|2,625|| align=right|0,086|| align=right|10,45|| align=right|4,252||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14697 Ronsawyer||2000 AO214|| align=right|15,3|| align=right|2,212|| align=right|0,126|| align=right|00,51|| align=right|3,288||MBA||6. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|14698 Scottyoung||2000 AT230|| align=right|14,9|| align=right|2,421|| align=right|0,145|| align=right|1,11|| align=right|3,766||MBA||3. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|14699 Klarasmi||2000 AV239|| align=right|12,7|| align=right|2,802|| align=right|0,254|| align=right|6,10|| align=right|4,689||MBA||6. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|14700 Johnreid||2000 AC240|| align=right|13,0|| align=right|2,736|| align=right|0,126|| align=right|10,07|| align=right|4,524||MBA||6. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14701)||2000 AO240|| align=right|13,7|| align=right|2,740|| align=right|0,190|| align=right|13,13|| align=right|4,534||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|14702 Benclark||2000 AY242|| align=right|12,1|| align=right|2,984|| align=right|0,105|| align=right|10,05|| align=right|5,154||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14703)||2000 AX243|| align=right|13,4|| align=right|2,571|| align=right|0,108|| align=right|7,57|| align=right|4,121||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14704)||2000 CE2|| align=right|13,8|| align=right|2,635|| align=right|0,297|| align=right|12,82|| align=right|4,276||MBA||2. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14705)||2000 CG2|| align=right|12,5|| align=right|2,776|| align=right|0,170|| align=right|13,04|| align=right|4,623||MBA||2. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14706)||2000 CQ2|| align=right|12,5|| align=right|2,598|| align=right|0,178|| align=right|13,90|| align=right|4,188||MBA||4. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14707)||2000 CC20|| align=right|11,3|| align=right|5,183|| align=right|0,041|| align=right|13,70|| align=right|11,80||JUT||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14708 Slaven||2000 CU26|| align=right|14,5|| align=right|2,238|| align=right|0,234|| align=right|3,31|| align=right|3,346||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14709)||2000 CO29|| align=right|13,5|| align=right|2,669|| align=right|0,084|| align=right|4,63|| align=right|4,360||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14710)||2000 CC33|| align=right|16,6|| align=right|2,160|| align=right|0,055|| align=right|00,79|| align=right|3,173||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14711)||2000 CG36|| align=right|13,5|| align=right|2,704|| align=right|0,054|| align=right|6,66|| align=right|4,445||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14712)||2000 CO51|| align=right|12,6|| align=right|3,014|| align=right|0,130|| align=right|10,22|| align=right|5,231||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14713)||2000 CS63|| align=right|12,8|| align=right|2,651|| align=right|0,011|| align=right|12,66|| align=right|4,316||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14714)||2000 CQ65|| align=right|13,8|| align=right|2,435|| align=right|0,177|| align=right|1,77|| align=right|3,798||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14715)||2000 CD71|| align=right|12,9|| align=right|3,168|| align=right|0,058|| align=right|8,22|| align=right|5,637||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14716)||2000 CX81|| align=right|12,9|| align=right|3,187|| align=right|0,170|| align=right|2,39|| align=right|5,689||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14717)||2000 CJ82|| align=right|12,5|| align=right|3,167|| align=right|0,148|| align=right|8,46|| align=right|5,635||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14718)||2000 CX83|| align=right|14,0|| align=right|2,434|| align=right|0,180|| align=right|2,07|| align=right|3,797||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14719 Sobey||2000 CB85|| align=right|14,5|| align=right|2,242|| align=right|0,110|| align=right|3,37|| align=right|3,356||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14720)||2000 CQ85|| align=right|12,2|| align=right|2,632|| align=right|0,156|| align=right|12,49|| align=right|4,269||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14721)||2000 CW91|| align=right|12,9|| align=right|2,573|| align=right|0,175|| align=right|14,00|| align=right|4,128||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14722)||2000 CK92|| align=right|12,5|| align=right|3,166|| align=right|0,080|| align=right|8,97|| align=right|5,633||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14723)||2000 CB93|| align=right|12,6|| align=right|3,142|| align=right|0,183|| align=right|16,81|| align=right|5,568||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14724 SNO||2000 CA100|| align=right|14,1|| align=right|2,916|| align=right|0,075|| align=right|3,14|| align=right|4,979||MBA||10. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(14725)||2000 DC3|| align=right|12,2|| align=right|3,215|| align=right|0,060|| align=right|11,68|| align=right|5,765||MBA||27. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14726)||2000 DD3|| align=right|12,4|| align=right|3,092|| align=right|0,019|| align=right|8,65|| align=right|5,437||MBA||27. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|14727 Suggs||2000 DU11|| align=right|15,7|| align=right|2,284|| align=right|0,103|| align=right|3,68|| align=right|3,452||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(14728)||2000 DY14|| align=right|14,0|| align=right|2,220|| align=right|0,155|| align=right|4,57|| align=right|3,307||MBA||26. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(14729)||2000 DK16|| align=right|13,7|| align=right|2,728|| align=right|0,088|| align=right|4,32|| align=right|4,504||MBA||29. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14730)||2000 DS19|| align=right|13,5|| align=right|3,154|| align=right|0,221|| align=right|1,49|| align=right|5,600||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14731)||2000 DY68|| align=right|12,5|| align=right|3,124|| align=right|0,115|| align=right|10,49|| align=right|5,521||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14732)||2000 DX71|| align=right|12,7|| align=right|3,195|| align=right|0,198|| align=right|1,14|| align=right|5,710||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14733)||2000 DV74|| align=right|13,1|| align=right|2,720|| align=right|0,170|| align=right|15,25|| align=right|4,485||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|14734 Susanstoker||2000 DZ78|| align=right|14,9|| align=right|2,312|| align=right|0,204|| align=right|5,58|| align=right|3,515||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14735)||2000 DV86|| align=right|13,3|| align=right|2,223|| align=right|0,158|| align=right|5,28|| align=right|3,314||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14736)||2000 DW97|| align=right|13,0|| align=right|3,056|| align=right|0,143|| align=right|9,27|| align=right|5,342||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14737)||2000 DU99|| align=right|13,8|| align=right|2,574|| align=right|0,116|| align=right|13,89|| align=right|4,129||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14738)||2000 DW106|| align=right|12,5|| align=right|3,084|| align=right|0,155|| align=right|11,24|| align=right|5,414||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14739)||2000 EF21|| align=right|13,0|| align=right|2,994|| align=right|0,118|| align=right|9,61|| align=right|5,180||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(14740)||2000 ED32|| align=right|13,0|| align=right|3,052|| align=right|0,153|| align=right|5,51|| align=right|5,331||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14741)||2000 EQ49|| align=right|13,6|| align=right|2,275|| align=right|0,199|| align=right|7,23|| align=right|3,432||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14742)||2000 EQ56|| align=right|13,2|| align=right|3,057|| align=right|0,136|| align=right|2,23|| align=right|5,343||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(14743)||2016 P-L|| align=right|12,9|| align=right|2,791|| align=right|0,143|| align=right|6,62|| align=right|4,663||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14744)||2092 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,647|| align=right|0,124|| align=right|5,14|| align=right|4,307||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14745)||2154 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,794|| align=right|0,108|| align=right|13,02|| align=right|4,668||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14746)||2164 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,413|| align=right|0,186|| align=right|2,19|| align=right|3,747||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14747)||2541 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,417|| align=right|0,217|| align=right|1,03|| align=right|3,756||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14748)||2620 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,579|| align=right|0,116|| align=right|1,65|| align=right|4,142||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14749)||2626 P-L|| align=right|13,8|| align=right|3,010|| align=right|0,097|| align=right|1,93|| align=right|5,220||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14750)||2654 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,076|| align=right|0,173|| align=right|1,64|| align=right|5,393||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov